Ramón Carnicer (1789-1855), compositeur;
 Pepita Carnicer (1920-2011), résistante durant la guerre d'Espagne et la Seconde Guerre mondiale.

Patronyme catalan